Thalattosauroidea is een superfamilie van uitgestorven thalattosauriërs, een Trias-groep van mariene reptielen. Het werd in 1904 benoemd door paleontoloog John Campbell Merriam om het geslacht Thalattosaurus uit Californië op te nemen. Thalattosauroidea zijn een van de twee groepen van Thalattosauria, de andere is Askeptosauroidea. Thalattosauroidea vormen de traditionele thalattosauriërs met grote naar beneden gedraaide snuiten, korte nekken en lange, peddelachtige staarten.

Classificatie 
Thalattosauria omvat Noord-Amerikaanse geslachten zoals Thalattosaurus en Nectosaurus, evenals recent beschreven Chinese vormen als Xinpusaurus. Een studie uit 1999 van thalattosauriërs, die veel van de momenteel geaccepteerde fylogenie van de groep vaststelde, verwees naar Thalattosauroidea als Thalattosauria, terwijl ze de grotere groep Thalattosauriformes noemden. Meer recente fylogenetische studies zijn tot dezelfde conclusies gekomen, maar verwijzen naar de groep als Thalattosauroidea om het te contrasteren met een andere superfamilie van thalattosauriërs, Askeptosauroidea. Hieronder is een cladogram van Wu et al. (2009) met de fylogenetische relaties van Thalattosauroidea:

Subtaxa 
 Agkistrognathus
 Concavispina
 Gunakadeit
 Paralonectes
 Nectosaurus
 Thalattosaurus
 Xinpusaurus
 Claraziidae
 Clarazia
 Hescheleria

Uitgestorven reptielen